Ламеха Гирма (; ) — эфиопский легкоатлет, специализируется в беге с препятствиями и на длинные дистанции. Вице-чемпион мира 2019 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

Биография 
Ламеха Гирма впервые стартовал на легкоатлетических соревнованиях в 2018 году в возрасте 17 лет на чемпионате U20 своей страны. Там он смог занять 5-е место на дистанции 3000 м с препятствиями, показав результат 8.46,23 мин. Весной 2019 года он также выступал в этой дисциплине на чемпионате Африки до 20 лет в Абиджане. Там он завоевал бронзовую медаль с результатом 8.48,56 мин.

4 октября 2019 года Ламеха Гирма в Дохе стал вице-чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями, установив новый национальный рекорд Эфиопии и показав результат 8.01,36.

Персональные результаты

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Elite Sports Marketing and Management

Стипльчезисты Эфиопии
Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года